Villa Malenchini – villa di Castiglione della Pescaia
 Villa Malenchini – villa del comune di Parma
 villa Malenchini di Lilliano – villa del comune di Bagno a Ripoli